Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier, se dispute à Charleston du 2 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anastasia Pavlyuchenkova et Lucie Šafářová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en avril 2012
Sport aux États-Unis en avril 2012